

Toponymes 

 Sierra de la Demanda, espace naturel protégé appartenant à la Cordillère ibérique, dans les limites des provinces de Burgos, La Rioja et Soria en Espagne.
 Sierra de la Demanda, comarque située au Sud-Est de la province de Burgos, dans la communauté de Castille-et-León en Espagne.